Берег — прикордонна межа суходолу і водного простору чи водостоку.

Берег  — село, Бабаєвський район, Вологодська область
 Берег — присілок, Верховазький район, Вологодська область

Берег — село, Рівненська область, Дубенський район